Caminreal kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Caminreal (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Caminreal (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar